

Musica 
 Don't Be Afraid – singolo dei TKA del 1988
 Don't Be Afraid – singolo di Aaron Hall del 1992
 Don't Be Afraid – album degli Information Society del 1997

Cinema 
 Don't Be Afraid – film spagnolo del 2011 diretto da Montxo Armendáriz